Àcid eicosenoic es pot referir a un dels tres àcids estretament emparentats químicament:

 Àcid eicosenoic-9 (àcid gadoleic ), un àcid gras omega-11 (20:1ω11)
 Àcid eicosenoic-11 (àcid gondoic), un àcid gras omega-9 (20:1ω9)
 Àcid eicosenoic-13 (àcid paul·linic), un àcid gras omega-7 (20:1ω7)

Pàgines de desambiguació